Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrice Dominguez e François Jauffret che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Karl Meiler 6-4, 3-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1976